L'équipe cycliste Uno-X Dare Development est une équipe cycliste norvégienne, ayant le statut d'équipe continentale depuis 2021.

Elle sert de réserve à l'équipe Uno-X.

Histoire de l'équipe

Principales victoires 
Ringerike GP : 2022 (Sakarias Koller Løland)

Classements UCI 
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI Europe Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI Europe Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

Uno-X Dare Development Team en 2022

Saisons précédentes

Notes et références 

Équipe cycliste en Norvège
Équipe cycliste continentale